

Botanique 
 Aconits, un genre de plantes herbacées poussant souvent en montagne
 Aconit anthore (Aconitum anthora)
 Aconit féroce (Aconitum ferox), une plante herbacée vivace originaire du sous-continent indien
 Aconit napel, (Aconitum napellus subsp. napellus), aussi appelée Aconit bicolore
 Aconit tue-loup (Aconitum lycoctonum subsp. vulparia), une plante montagneuse très toxique
 Aconit panaché (Aconitum variegatum)
 Renoncule à feuilles d'aconit (Ranunculus aconitifolius), une espèce du genre Ranunculus, également de la famille des Ranunculaceae

Navires de la Marine nationale 
 Aconit, une corvette des Forces navales françaises libres (1941-1945) puis de la Marine nationale (1945-1947)
 Aconit, une frégate de la Marine ayant servi de 1973 à 1997
 Aconit, une frégate de la Marine en service depuis 1997

Abréviation 
ACONIT est une abréviation qui peut désigner :
 Association pour un conservatoire de l'informatique et de la télématique, une association qui se consacre à l'histoire de l'informatique.

Source